Gronowo ist der Name folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Gronowo (Braniewo), Ort im Powiat Braniewski (Grunau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Gronowo (Lubomino), Ort im Powiat Lidzbarski (Gronau, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Gronowo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski (Grunau, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Gronowo (Osada), Forsthaus im Powiat Mrągowski
 Gronowo (Rybno), Ort im Powiat Działdowski (Gronowo, 1942 bis 1945 Grönau, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen)

in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Gronowo (Lubicz)

in der Woiwodschaft Westpommern:
 Gronowo (Ostrowice) (Groß Grünow)